Финал Кубка Аргентины по футболу 2014/2015 годов состоялся 4 ноября 2015 года. «Бока Хуниорс» переиграла «Росарио Сентраль» со счётом 2:0 и стала обладателем Кубка Аргентины.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Обзор матча на futbolparatodos.com.ar

2015
Аргентина
Матчи ФК «Бока Хуниорс»
Матчи ФК «Росарио Сентраль»
События 4 ноября
Ноябрь 2015 года
Спорт в Аргентине в 2015 году
Спортивные соревнования в Кордове (Аргентина)